Bitten steht für:

 Mike Bitten (* 1962), kanadischer Badmintonspieler
 Bitten (Film), kanadischer Film von 2008 
 Bitten (Fernsehserie), kanadische Fernsehserie von 2014 
 Bitten, Originaltitel des Romans Die Nacht der Wölfin von Kelley Armstrong
 Bitten, Roman von R. L. Stine

Siehe auch:
 Bitte